Ма́та ():

 Мата, Эдуардо — мексиканский дирижёр.
 Мата, Жан де — католический святой, основатель ордена тринитариев.
 Мата Хари — шпионка.
 Мата — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Мата — город в Чаде. 
 Мата — полулистопадный тропический и субтропический лес в Южной Америке.

Фамилия 
 Мата, Бенджамин (род. 1998) — новозеландский футболист. Брат Макса Маты.
 Мата, Вернер — американский футболист.
 Мата, Диана (род. 1960) — албанская спортсменка-стрелок из пневматического пистолета.
 Мата, Луис — уругвайский футболист.
 Мата, Макс (род. 2000) — новозеландский футболист. Брат Бенджамина Маты.
 Мата, Феликс (1951—2018) — венесуэльский легкоатлет, спринтер.
 Мата, Хайме (род. 1988) — испанский футболист.
 Мата, Хуан (род. 1988) — испанский футболист.
 Мата, Эрик — коста-риканский футболист.